El Condado de Baker es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Baker (Florida)
 Condado de Baker (Georgia)
 Condado de Baker (Oregón)